Dieser Artikel ist eine Übersicht der Kader der 2. Fußball-Bundesliga 2017/18.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum des ersten Ligaspiels des jeweiligen Vereins bis zum Saisonfinale dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal auf der Bank saßen und somit im Spieltagskader standen. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

Legende 
 Trainer: Alle Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Trainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer werden ebenfalls berücksichtigt. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Trainern angegeben,
 Kapitän: Alle Kapitäne, die während der Saison die Mannschaft mindestens ein Mal anführten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Kapitänen angegeben. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Spieler als Kapitän fungierte,
 Nr.: Rückennummer des Spielers,
 Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat. Spieler ohne Angabe sind deutsche bzw. Doppelstaatsbürger, die für deutsche Auswahlmannschaften spielen,
 Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, in denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel 1–20 für einen Spieler, der einem Kader bis zur Winterpause angehörte bzw. ab 21 für einen Spieler, der einem Kader ab der Winterpause angehörte. Bei ab stieß der Spieler während der laufenden Saison zu einem Verein und gehörte diesem bis Saisonende an,
 Position: Angabe der Position des Spielers,
 Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 2017/18 ohne Relegation,
 Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 2017/18 ohne Relegation
 Fettgedruckte Werte sind Höchstwerte der Saison,
 Mit II oder U19 markierte Spieler standen auch im Kader der jeweiligen zweiten oder U19-Mannschaft.

Fortuna Düsseldorf 

Trainer: Friedhelm Funkel
Kapitän: Oliver Fink

1. FC Nürnberg 

Trainer: Michael Köllner
Kapitän: Hanno Behrens

Holstein Kiel 

Trainer: Markus Anfang
Kapitän: Rafael Czichos

Arminia Bielefeld 

Trainer: 
Kapitän: Julian Börner

SSV Jahn Regensburg 

Trainer: Achim Beierlorzer
Kapitän: Marco Grüttner

VfL Bochum 

Trainer: Ismail Atalan (1–9), Jens Rasiejewski (10–21), Heiko Butscher (Interimstrainer am 22. Spieltag), Robin Dutt (23–34) 
Kapitän: Felix Bastians (1–9), Stefano Celozzi (10–34)

MSV Duisburg 

Trainer: 
Kapitän: Kevin Wolze

1. FC Union Berlin 

Trainer: Jens Keller (1–16), André Hofschneider (17–34)
Kapitän: Felix Kroos

FC Ingolstadt 04 

Trainer: Maik Walpurgis (1–3), Stefan Leitl (4–34)
Kapitän:

SV Darmstadt 98 

Trainer: Torsten Frings (1–17), Dirk Schuster (18–34)
Kapitän: Aytaç Sulu

SV Sandhausen 

Trainer: Kenan Kocak
Kapitän:

FC St. Pauli 

Trainer: Olaf Janßen (1–16), Markus Kauczinski (17–34)
Kapitän: Bernd Nehrig

1. FC Heidenheim 

Trainer: Frank Schmidt
Kapitän: Marc Schnatterer

Dynamo Dresden 

Trainer: Uwe Neuhaus
Kapitän: Marco Hartmann

SpVgg Greuther Fürth 

Trainer: János Radoki (1–4), Mirko Dickhaut (Interimstrainer am 5. Spieltag),  (6–34)
Kapitän:

FC Erzgebirge Aue 

Trainer: Thomas Letsch (1–2), Robin Lenk (Interimstrainer am 3. und 4. Spieltag), Hannes Drews (5–34)
Kapitän: Martin Männel

Eintracht Braunschweig 

Trainer: Torsten Lieberknecht
Kapitän: Ken Reichel

1. FC Kaiserslautern 

Trainer: Norbert Meier (1–7), Manfred Paula (Interimstrainer am 8. Spieltag),  (9–18), Michael Frontzeck (19–34)
Kapitän: Christoph Moritz

Siehe auch 
 Kader der deutschen Fußball-Bundesliga 2017/18
 Kader der 3. Fußball-Liga 2017/18

Anmerkungen 

!
Kaderliste